Příjmení Uličný, přechýleně Uličná, nosí více osobností:

 Ferdinand Uličný (* 1933), slovenský historik, archivář a univerzitní pedagog
 Ján Šprlák-Uličný (1933–1993), slovenský architekt
 Josef Uličný (1850–1913), český pedagog a přírodovědec
 Miloslav Uličný (* 1942), český vysokoškolský pedagog, hispanista a překladatel
 Oldřich Uličný (* 1936), český jazykovědec, bohemista a překladatel
 Petr Uličný (* 1950), český fotbalista a trenér
 Rudolf Uličný (* 1949), slovenský hokejový trenér

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení